VM i curling 2010 henviser til flere artikler:

VM i curling 2010 (kvinder)
VM i curling 2010 (mænd)
VM i curling 2010 (mixed double)
Junior-VM i curling 2010